El Trofeu Comte de Godó 1968 és una competició tennística que es jugà sobre terra batuda pertanyent al circuit Grand Prix. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 31 d'octubre de 1968 en el Reial Club de Tennis Barcelona a Barcelona, Catalunya.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí
 Quadre dobles masculins

1968
Competicions esportives del 1968 a Catalunya